Die 100. Piemont-Rundfahrt 2016 war ein italienisches Straßenradrennen. Dieses Eintagesrennen startete in Diano d'Alba und endete nach 207 km in Agliè. Es fand am Donnerstag, dem 29. September 2016, statt. Das Radrennen gehörte zur UCI Europe Tour 2016 und war dort in der Kategorie 1.HC eingestuft.

Teilnehmende Mannschaften

Rennergebnis

Weblinks 
 Offizielle Website
 

Radrennen 2016